Všetaty is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Všetaty (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Všetaty (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník